Bratz pode ser:

 Bratz, linha de bonecas;
Bratz (animação), animação baseado nas bonecas de mesmo nome;
 Bratz: The Movie, filme lançado em 2007, baseado nas bonecas de mesmo nome.

Desambiguação